Das zweite European Masters 2020 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2020/21, das vom 21. bis 27. September in der Marshall Arena im englischen Milton Keynes ausgetragen wurde.

Eigentlich war das European Masters traditionell ein Turnier, das auf dem europäischen Kontinent stattfand, aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Hygiene- und Reisebeschränkungen blieb das Turnier dieses Mal in Großbritannien, wo sich die meisten Profis ohnehin aufhielten. Nach Milton Keynes waren zuvor schon andere Turniere verlegt worden und die notwendigen Schutzmaßnahmen waren dort vorhanden und erprobt. Die letzte Ausgabe des European Masters war vom Herbst in den Januar des Folgejahres verschoben worden. Weil aber wegen eines Pandemie-bedingten Veranstaltungsverbots in China viele Turniere der ersten Saisonhälfte abgesagt werden mussten, wurde das European Masters wieder vorgezogen. Dadurch war dieses Turnier das zweite European Masters in einem Kalenderjahr.

Titelverteidiger Neil Robertson erreichte diesmal wieder das Viertelfinale, bevor er ausschied. Sieger wurde der ehemalige Weltranglistenerste Mark Selby. Es war sein 25. Erfolg bei einem Turnier um Weltranglistenpunkte. Er besiegte Martin Gould im Endspiel mit 9:8.

Preisgeld 
Die Gewinnsumme blieb im Vergleich zur Vorsaison unverändert.

Zusätzlich ist das Turnier Teil der „European Series“ des Sponsors BetVictor. Zusätzlich 150.000 £ werden ausgesetzt für den Spieler, der bei den sechs Turnieren Championship League, European Masters, German Masters, Gibraltar Open, Shoot Out und Welsh Open am besten abschneidet.

Turnierplan 
Der im Januar eingeführte Matchmodus wurde beibehalten. Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-9-Modus gespielt (5 Gewinnframes). Im Halbfinale gewann, wer zuerst 6, im Finale, wer zuerst 9 Frames gewonnen hatte.

Anders als im Januar gab es aber keine Qualifikationsrunden. Das ganze Turnier mit 128 Spielern wurde in einem Stück an einem Ort ausgetragen.

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

kl. = kampflos weiter

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
49 Spielern gelangen insgesamt 98 Breaks von mindestens 100 Punkten. Das höchste mit 145 gelang Mark Allen, der mit neun Centurys auch die meisten im Turnierverlauf erzielte; allein vier davon bei seinem Zweitrundenmatch gegen Ken Doherty.

Quellen

Weblinks 
 2020 European Masters (2) bei CueTracker

20202
Snookerveranstaltung 2020
Billardturnier in Milton Keynes